Алами́да (Аламе́да, ) — город в округе Аламида (округ), штат Калифорния, США. Расположен на небольшом  и части бывшего острова  вблизи Окленда, в заливе Сан-Франциско. Рядом с Аламида находится .

Самоуправление 
Аламида — город с особым типом самоуправления (charter city), который позволяет организовать органы власти собственной структуры, а не на основании федеральных законов или законов штата.

Население

Достопримечательности 
В черте города, в , находится авианосец Hornet, превращённый в 1998 году в негосударственный , который ежегодно посещают десятки тысяч туристов.

Городу принадлежит искусственный остров Кост-Гард, одна из крупнейших баз Береговой охраны США на Западном побережье.

Города-побратимы 
  Уси (), Китай

Примечания

Ссылки 

 

Города Калифорнии
Населённые пункты округа Аламида